Il Colli di Conegliano Refrontolo è un vino a DOCG prodotto nel Veneto

Zona di produzione 
Comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto della provincia di Treviso

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Marzemino minimo 95%
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso per un massimo del 5%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.

Sono consentite solo forme di allevamento a controspalliera.

Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.

Richiede un invecchiamento minimo di 24 mesi di cui almeno 12 in botte e tre in bottiglia a partire dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo;
residuo alcolometrico volumico potenziale massimo: 0,8%;

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Colli di Conegliano

Collegamenti esterni 

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino